Zhenyuanlong est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des dromæosauridés du Crétacé inférieur ( d'années). Il est connu d'un spécimen découvert en Chine, appartenant à l'espèce Zhenyuanlong suni. Ce spécimen-type est constitué d'un squelette presque complet auquel il manque la moitié de la queue, mais dont des traces de plumes sont conservées, comprenant les plumes de la queue et des ailes.

Ce dinosaure à plumes de  de long et d'une vingtaine de kilogrammes, ne pouvait pas voler en raison de son poids et de ses bras trop courts.

Découvertes 

L'holotype, , a été trouvé près de Sihedang, localité du xian de Jianchang dans la province du Liaoning, dans les strates de la formation géologique d’Yixian, datant de l'Aptien (Crétacé inférieur. Il appartient au paléobiote de Jehol. Il se compose d'un squelette articulé presque complet, comprimé sur une seule plaque, dont il ne manque que l'extrémité de la queue. La contreplaque est absente. Le fossile est celui d'un individu subadulte. Un important plumage a été préservé autour de la tête, du cou, du dos, de la partie supérieure de la queue supérieure et de l'avant du torse. Aucune empreinte de plume n'est visible autour des membres postérieurs, mais cela pourrait être causé par la préparation initiale.

Description 

Zhenyuanlong suni était un dromaeosauridé de taille moyenne, d'une longueur comparable à Tianyuraptor ostromi, une autre espèce de cette famille retrouvé dans la même formation géologique. Le squelette du spécimen fossile est presque complet mais il manque la dernière moitié de la queue et a une longueur totale de . Basé sur la comparaison au squelette complet de Tianyuraptor, il a été estimé que celui de Zhenyuanlong aurait été d'une longueur d'environ  s'il avait été complet. Avec la longueur ajoutée de longues plumes de la queue, l'animal atteignait peut-être une taille de  de son vivant. Le fossile est celui d'un individu subadulte, comme le montre la progression de la fusion des arcs neuraux du sacrum.

Outre ses proportions globales comparables à Tianyuraptor, il présente de nombreuses similitudes anatomiques aux autres dromaeosauridés découverts dans la province du Liaoning dans le nord-est de la Chine. Le crâne est bien préservé et possède une forme similaire à celle de Tianyuraptor et Sinornithosaurus, un autre genre proche. Son sacrum se compose de six vertèbres, dont quatre ont clairement fusionnées, et la queue comprend le réseau de tiges osseuses de soutien typiques chez les dromaeosauridés, ainsi que les vertèbres caudales du milieu qui sont quelque peu allongées par rapport à la plupart des autres dromaeosauridés. Les deux ceintures pectorales sont préservées et le spécimen montre des plaques sternales non fusionnées. Les proportions de la jambe sont similaires aux autres dromaeosauridés du Liaoning, avec son tibiotarse plus long que le fémur dans un rapport . Ce ratio important est typique des dromaeosauridés du Liaoning, mais diffère de la plupart des autres dinosaures de cette famille.

Zhenyuanlong avait des bras très courts et le plus court rapport de longueur du bras par rapport à celle de la jambe parmi tous des dromaeosauridés connus sauf pour le dromaeosauridé basal Mahakala et l'unenlagiiné géant Austroraptor. Ses bras présentent également des caractéristiques uniques et inhabituelles observées chez quelques dinosaures apparentés. Le radius du bras de Zhenyuanlong est le plus mince en proportion de tous les théropodes, comparable seulement à une poignée de coelurosaures basaux et d'alvarezsauroïdés, qui avaient les bras et les mains extrêmement réduits. Zhenyuanlong est également unique parmi les dromaeosauridés du Liaoning pour son deuxième os du métacarpe plus court que les longueurs combinées du premier os du métacarpe et du premier os du doigt le plus interne.

Plumes 

Le fossile type de Zhenyuanlong préserve un système tégumentaire sur plusieurs parties de l'échantillon, y compris un manteau « fibreux » de filaments simples sur la plupart du corps et de grandes plumes sur la queue et les bras, qui aurait donné à l'animal vivant un aspect impossible à distinguer de celui d'un oiseau. Des empreintes de plumes du corps de Zhenyuanlong sont visibles dans de petites zones à l'avant et l'arrière du cou. Bien que mal conservées, ces plumes semblent contenir de petits filaments simples de moins d'un millimètre d'épaisseur et jusqu'à  de long. Que les plumes du corps de l'animal étaient simples et non avec un rachis ou étaient des filaments plus complexes attachés à un axe central est impossible à déterminer à partir de ce spécimen.

Classification 
Zhenyuanlong a été classé dans la famille des Dromaeosauridae. L'analyse cladistique menée par les auteurs de sa description le place dans la même position dans l'arbre de l'évolution que les cinq autres dromaeosauridés découverts dans le biote de Jehol de la province du Liaoning, à savoir Changyuraptor, Graciliraptor, Microraptor, Sinornithosaurus et Tianyuraptor :

Références 

Dromaeosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2015